Eerste klasse (1966/1967) była 64. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii